Le Convertite erano suore provenienti da altre religioni o da esperienze di vita aconfessionale.

Ad esse è dedicato un monastero a Firenze, oltre che diverse altre chiese ed opere d'arte.

Edifici 
 Chiesa di Santa Elisabetta delle Convertite a Firenze
 Chiesa di San Tommaso delle Convertite a Pisa
 Chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite Spagnole a Napoli
 Convento delle Convertite a Venezia

Opere d'arte 
Pala delle Convertite, di Sandro Botticelli